Песма Евровизије 1983. било је 28. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 23. априла 1983. у Руди Седлмајер Хали у Минхену у Немачкој. Био је то други пут да је Немачка домаћин такмичења после њихове прве победе 1982. године. Водитељ такмичења је била тада Марлен Шарел.

Након Лондона, Амстердама, Стокхолма и Париза, Минхен је постао четврти олимпијски град који је организовао Песму Евровизије.

20 земаља је учествовало: Француска и Грчка се враћају након једногодишње паузе, Италија након двогодишње паузе, док је Ирска прескочила ово такмичење због тога што је Радиотелевизија Ирске у то време била под штрајком.

Луксембург је по пети пут победио на такмичењу са освојених 142 поена.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1983.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1983.